Fredrik Frans kan syfta på:

 
 Fredrik Frans Wallenstråle (1771–1857), svensk militär